Cazilhac (prononcer cazillac), est un toponyme qui peut désigner :

 Cazilhac (Aude), commune française du département de l'Aude, en région Occitanie
 Cazilhac (Hérault), commune française du département de l'Hérault, en région Occitanie.

Voir aussi 
 Cazillac, commune française du département du Lot, en région Occitanie.
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France